Пенджиев, Ахмед Мурадович — туркменский ученый-физик, агротехник.
 Пенджиев, Мурад — туркменский ученый-филолог, педагог, бывший ректор Туркменского педагогического института.
 Пенджиев, Рашид Игамович — председатель Чарджоуского облисполкома.